Verbotsgesetz steht für:

 Verbotsgesetz 1947, österreichisches Verfassungsgesetz, nach dem jede Wiederbetätigung im Sinne des Nationalsozialismus verboten ist
 eine Vorschrift gegen eine rechtsgeschäftliche Regelung im Sinne von § 134 BGB (Deutschland), siehe gesetzliches Verbot